G82 steht für:
 Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie (ICD-10-WHO-Code), siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme #Krankheitskapitel
 SARA Observatory (Southeastern Association for Research and Astronomy; Sternwartencode), eines der Teleskope des Kitt-Peak-Nationalobservatoriums, siehe Liste der Sternwarten-Codes
 Barrett M82 (Bundeswehrbezeichnung G82), US-amerikanisches Gewehr
 BMW G82, Pkw-Modell

G.82 steht für:
 Fiat G.82, italienisches Militärflugzeug, siehe Fiat G.80

G 8.2 steht für:
 Preußische G 8.2, preußische Lokomotive

Abkürzung